Византал може да се односи на:

 Визентал (град) град у Баварској, Савезна Република Немачка
 Визентал (Тирингија), општина у Тригинији, Савезна Република Немачка
 Клајнес Визентал, општина у савезној држави Баден-Виртемберг, Савезна Република Немачка
 Хаузен им Визентал, општина у савезној држави Баден-Виртемберг, Савезна Република Немачка
 Цел им Визентал, општина у савезној држави Баден-Виртемберг, Савезна Република Немачка

или

 Симон Визентал, ловац на нацисте